Sam și Cat este un serial american lansat pe data de de 8 iunie 2013 si s-a incheiat pe data de  17 iulie 2014 pe Nickelodeon. Este un spin-off a doua emisiuni TV ICarly și Victorious pe care Dan Schneider le-a creat.

Nickelodeon